

Головні персонажі 
Таблиця містить персонажів, які з'являлися у фільмах Світів DC.
 Темно-сірі клітинки свідчать, що персонажу не було у фільмі.
 A  свідчить про появу у вигляді камео.

Списки персонажів фільмів
Розширений всесвіт DC
Супергерої DC Comics